

Famille 
 Rossi, famille noble d'Émilie.

Patronyme 

 Aldo Rossi (1931-1997), architecte italien ;
 Alessandro Rossi (né en 1967), homme politique saint-marinais ;
 Alexander Rossi (né en 1991), pilote automobile américain ;
 Alice Rossi (1922-2009), sociologue américaine ;
 André Rossi (1921-1994), homme politique français ;
 Angelo de Rossi (1671-1715), sculpteur italien ;
 Angelo Maria Rossi, peintre italien du  siècle ; 
 Angelo Rossi, peintre italien des  
 Antoine de Rossi (1726-1800), général de division français ;
 Antonio Rossi (né en 1968), kayakiste italien ;
 Antonio Anastasio Rossi (1864-1948), dernier Patriarche latin de Constantinople ;
 Azaria di Rossi (c.1511–1588), rabbin et médecin italien ;
 Bruno Rossi (1905-1993),  physicien expérimentateur italo-américain ;
 Camille de Rossi (1727-1794), général de division de la Révolution française ;
 Carole Rossi, (?-), chercheuse en science des matériaux et directrice de recherche française, médaille d'argent du CNRS 2022
 
 Christian Rossi (né en 1954), dessinateur de bande dessinée français ;
 Christian Rossi (né en ) amant de Gabrielle Russier 
 Christine Rossi (née en 1963), skieuse acrobatique française ;
 Claudia Rossi (née en 1983), actrice pornographique slovaque ;
 Daniele De Rossi (née en 1983), footballeur italien ;
 Domenico Rossi (1657-1737), architecte italien ;
 Domenico de Rossi (1659-1730), architecte italien ;
 Don Gratio Rossi (1725-1800), général de brigade français ;
 
 Erica Rossi (né en 1955), athlète italienne ;
 Ernesto Rossi (1897-1967), homme politique et journaliste italien ;
 Eugenio Rossi (né en 1992), athlète saint-marinais ;
 Franco Rossi (1919-2000), réalisateur et scénariste italien ;
 Gino Rossi (1884-1947), peintre italien ;
 Gaetano Rossi (1774-1855), librettiste d’opéras italien ;
 Gaudentius Rossi (1817-1891), prêtre passionniste italien ;
 
Giada Rossi (née en 1994), pongiste handisport italienne ;
 Giorgia Rossi (née en 1987), journaliste et présentatrice de télévision italienne ;
 Giuseppe Rossi (né en 1987), footballeur italo-américain ;
 
 Girolamo Rossi, médecin et historien italien.
 Guy Rossi (né en 1948), ultra-triathlète français ;
 Jacques Rossi (1909-2004), écrivain franco-polonais ; 
 Jean-Baptiste Rossi (1931-2003), plus connu sous son nom de plume (et anagramme) Sébastien Japrisot, romancier, scénariste, traducteur, réalisateur et parolier français ; 
 Jean-Marie Rossi, architecte français de terrain de golf ;
 Jean-Michel Rossi (mort en 2000), nationaliste corse ;
 Jessica Rossi (née en 1992), tireuse sportive italienne ;
 João Pedro Rossi (né en 1999), coureur cycliste brésilien ;
 José Rossi (né en 1944), homme politique français ;
 Julio Hernán Rossi (né en 1977), joueur argentin de football ;
 Laurent Rossi (1948-2015), chanteur et producteur français ;
 Laurent Rossi, ingénieur ;
 Laurianne Rossi (née en 1984), femme politique française ;
 Louis Rossi (né en 1989), pilote de vitesse moto français ;
 Luciano Rossi (1934-2005), acteur italien ;
 Luigi Rossi (vers 1598-1653), compositeur italien ;
 Luigi Rossi (1867-1941), homme politique italien ;
 Luigi Felice Rossi (1805-1863), compositeur italien ;
 Luis Rossi (1947-), clarinettiste classique chilien et facteur de clarinettes ;
 
 Mariana Rossi (née en 1979), joueuse argentine de hockey sur gazon ;
 
 Maurice Rossi (1901-1966), aviateur français ;
 Maurizio Rossi (né en 1970), footballeur italien ;
 Michel Rossi (né en 1953), député des Alpes-Maritimes ;
 Michelangelo Rossi (vers 1601-1656), compositeur italien ;
 Mino De Rossi (né en 1931), coureur cycliste italien ;
 Nicola Rossi (1951-), homme politique italien ;
 Oscar Rossi (1930-2012), footballeur argentin ;
 Ottavio Rossi (1570-1630), archéologue et littérateur italien ;
  
 Pasquale Rossi (ou Pasqualino Rossi) (1641-1722), peintre italien ; 
 Pellegrino Rossi (1787-1848), juriste et homme politique italien naturalisé français ;
 Pierre-Pascal Rossi (1943-2016), journaliste et écrivain suisse ;
 Pietro Rossi (1738-1804), entomologiste italien ;
 Portia de Rossi (née en 1973), actrice australienne ;
 Properzia de’ Rossi (1490-1530), sculptrice de la Renaissance italienne ;
 Reginaldo Rossi (1944-2013), musicien et chanteur brésilien ;
 Robert Rossi, alias Levallois (1913-1944), résistant français ;
 Salomone Rossi (v.1570-v.1630), compositeur italien ;
 Salvatore Rossi (né en 1949), banquier et économiste italien ;
 Santo Rossi (né en 1940), basketteur italien ;
 Sebastiano Rossi (né en 1964), footballeur italien ;
 Sophia Rossi (née en 1977), actrice pornographique américaine ;
 Stéphane Rossi (né en 1973), joueur puis entraîneur français de football ;
 Teofilo Rossi (1865-1927), homme politique et homme d'affaires italien ;
 Tino Rossi (1907-1983), chanteur français ;
 Valentino Rossi (né en 1979), champion de grand prix moto ;
 Valérie Rossi (1967), femme politique monégasque ;
 Vania Rossi (née en 1983), coureuse cycliste italienne ;
 Vasco Rossi (né en 1952), chanteur, parolier et compositeur italien.

Autres 
 Le pavillon Rossi, pavillon situé dans le jardin Mikhailovsky à Saint-Pétersbourg.
 La rue de l'architecte Rossi, voie du District central de Saint-Pétersbourg.
 Rossi est une division du groupe Taurus, fabricant d'armes brésilien.
 Prix Bruno-Rossi, prix scientifique dans le domaine de l'astronomie des rayons X nommé en l'honneur de Bruno Rossi.
 Rossi X-ray Timing Explorer, satellite astronomique lancé par la NASA, et opérant dans le domaine des rayons X.

Notes et références 

Patronyme corse
Patronyme italien